Marigold může být:

Lodě 
 USS Marigold (1863), loď užívaná Americkým námořnictvem v době americké občanské války
 HMS Marigold
 HMS Marigold (K87), loď britského královského námořnictva

Lidská sídla 
 Marigold (Kalifornie) – sídlo v USA v Kalifornii

Lidé 
 Marigold Linton (* 1936), americký kongnitivní psycholog

Fiktivní postavy 
 trubadúr Marigold, postava z fantasy cyklu Zaklínač

Filmy 
 Marigold (film, 1938), britské filmové drama z roku 1938
 Marigold (film, 2007), romantická muzikálová komedie z roku 2007 z Bollywoodu

Externí odkazy